Overwater (Overijssel), buurtschap in de gemeente Hellendoorn
 Overwater (waterschap), een vm. waterschap in Groningen
 Overwater (huis), het huis van Thomas van Seeratt
 Tony Overwater, jazzmusicus
 Mariette Overwater, atlete
 A.M. Overwater, geschiedschrijver